Die DDR-Eishockeymeisterschaft 1958/59 wurde in der Oberliga mit acht Mannschaften ausgetragen. Unterhalb der Oberliga bestanden zwei weitere zentrale Spielklassen. DDR-Meister wurde zum mittlerweile neunten Mal in Folge die SG Dynamo Weißwasser.

Meistermannschaft

Oberliga 

1Die BSG Aufbau Schönheide zog ihre Mannschaft nach neun Spielen zurück. Die Ergebnisse wurden annulliert.

; ; (M) = Titelverteidiger, (N) = Neuling

Torschützenkönig wurde Joachim Ziesche vom SC Dynamo Berlin mit 27 erzielten Toren. Die meisten Strafzeiten erhielt Grellmann vom ASK Vorwärts Berlin mit 29 Strafminuten.

1. Liga

Vorrunde – Staffel 1 
; (N) =  Neuling

Vorrunde – Staffel 2

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Ursprünglich angedacht waren zwei Relegationsspiele zwischen dem Oberliga-Letzten und dem Gewinner von zwei zuvor durchgeführten Entscheidungsspielen zwischen beiden Staffelsiegern der 1. Liga. Während letztere die BSG Turbine Crimmitschau im Duell gegen den ASK Vorwärts Erfurt für sich entscheiden konnte (2:2 und 7:4), entfiel die geplante Relegation gegen den Oberligisten durch das vorzeitige Saisonende der BSG Aufbau Schönheide. Anstatt Crimmitschau kampflos in die Oberliga aufsteigen zu lassen, wurde aus heute nicht mehr nachzuvollziehenden Gründen ein Aufstiegsturnier angesetzt. Neben den beiden Staffelsiegern aus Crimmitschau und Erfurt waren dabei auch die jeweils Zweitplatzierten jeder Staffel teilnahmeberechtigt.

2. Liga 
Legende: , , (N) = Neuling

Vorrunde – Staffel 1 
Die als sechster Teilnehmer vorgesehene BSG Traktor Oberwiesenthal hatte vor Saisonbeginn zurückgezogen.

Vorrunde – Staffel 2 

Tabelle möglicherweise unvollständig.

Vorrunde – Staffel 3

Vorrunde – Staffel 4 

Die fehlenden Spiele wurden nicht ausgetragen.

Aufstiegsrunde zur 1. Liga 

1. Runde
In der ersten Runde trafen die Staffelsieger aufeinander, also der Sieger der Staffel 1 auf jenen der Staffel 3 und der Sieger der Staffel 2 auf jenen der Staffel 4. Da die BSG Wismut Annaberg nicht antrat, erreichte die BSG Motor Weimar kampflos die zweite Runde.

 2. Runde

Der SC Dynamo Berlin II sicherte sich damit für kommende Saison einen Startplatz in der 1. Liga. Die Mannschaft der HSG Chemie Halle TH wurde in der Sommerpause zum SC Chemie Halle delegiert und durfte anschließend als Sportclub-Team – trotz verpasster Qualifikation – ebenfalls in der 1. Liga starten.

Relegation (2. Liga – Bezirksliga) 
Die Bezirksligisten sollten in der Relegation gegen die vier Staffel-Letztplatzierten der 2. Liga antreten. Aufgrund der teilweise geringen Teilnehmerzahl hatten sich einige Bezirke zu gemeinsamen Meisterschaften zusammengeschlossen und jeweils den Bezirksgruppensieger ermittelt, in anderen Bezirken waren die Meisterschaften ausgefallen.

Komplette Spielansetzungen + Ergebnisse unvollständig.

Die diesjährigen Staffel-Letzten BSG Lok Zittau II, BSG Fortschritt Apolda und BSG Motor Magdeburg konnten den Klassenerhalt sichern. Mit der SG Dynamo Klingenthal gelang einem einzigen Bezirksvertreter der Aufstieg in die 2. Liga.

Namensänderungen 
1Die BSG Traktor Eibenstock startete in der Vorsaison unter dem Namen BSG Wismut.
2Die BSG Einheit Dresden-Geising startete in der Vorsaison unter dem Namen BSG Einheit Dresden Süd.
3Der ASK Vorwärts Oberhof startete in der Vorsaison unter dem Namen BSG Empor.
4Die HSG Chemie Halle TH startete in der Vorsaison unter dem Namen HSG Wissenschaft Halle.
5Die BSG Motor Magdeburg startete in der Vorsaison unter dem Namen BSG Motor Fermersleben.

Weblinks 
 Saison 1958/59 bei eisbaeren.de

Literatur 
 Stephan Müller: Deutsche Eishockey-Meisterschaften. Books on Demand, Norderstedt 2000, ISBN 3-8311-0997-4.

1958
Eishockeysaison 1958/59